Die Saison 2018/19 war die neunte Spielzeit der Handball-Oberliga Hamburg - Schleswig-Holstein.

Oberliga Männer 

Aus der 3.Liga: SG Flensburg-Handewitt II, DHK Flensborg

Aufsteiger: TSV Kronshagen, TV Fischbek

Oberliga Frauen 

Aus der 3.Liga: keiner

Aufsteiger: SG Altona, HL Buchholz 08-Rosengarten II, TSV Alt Duvenstedt, HSG Mönkeberg-Schönkirchen

Weblinks 

 Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein Männer 2018/19
 Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein Frauen 2018/19

2019
Oberliga Hamburg - Schleswig-Holstein